Bleibtreu:
 Hedwig Bleibtreu
 Monica Bleibtreu
 Moritz J. Bleibtreu

 (15406) Bleibtreu